Masato Yamazaki kan syfta på:

 Masato Yamazaki (fotbollsspelare född 1981), japansk fotbollsspelare
 Masato Yamazaki (fotbollsspelare född 1990), japansk fotbollsspelare

Förnamnsförgreningssidor
Efternamnsförgreningssidor
Mansnamn